Хризомелої́дні (Chrysomeloidea Latreille, 1802) — надродина жуків з інфраряду Кукуїформні (Cucujiformia). Близько 50 000 видів.

Опис 

Різноманітна група рослиноїдних жуків довжиною від 1 до 180 мм, що включає багатьох небезпечних шкідників, таких наприклад, як колорадський жук, інші Листоїди, Вусачі, Зернівки. Лапки псевдо-4-членикові (п'ятий членик дуже малий і непомітний) із дволопастним 3-м члеником.

Класифікація 

У Росії найбільш представлені Листоїди (950 видів) і Вусачі (585 видів).

 Родина: Великоноги (жуки) (Megalopodidae Latreille, 1802)
 Родина: Орсодакніди (Orsodacnidae CG Thomson, 1859)
 Родина: Листоїди (Chrysomelidae Latreille, 1802)
 Колорадський жук (Leptinotarsa ​​decemlineata Say, 1824)
 Родина: Зернівки (Bruchidae Latreille, 1802)

Деякі дослідники виділяють Церамбікоїдні (Cerambycoidea), включаючи в нього вусачів та близькі до них родини Дистениїд, Oxypeltidae, і Vesperidae, але таке дроблення не є загальноприйнятим.

 Родина: Вусачі (жуки) (Cerambycidae Latreille, 1802) (Дроворуби)
 Родина: Дистениїди (Disteniidae J. Thomson, 1860)
 Родина: Веспериди (Vesperidae Mulsant, 1839)
 Родина: Оксипельтиди (Oxypeltidae Lacordaire, 1869)

Примітки

Джерела 

 Lawrence, J. F. and A. F. Newton. 1982. Evolution and classification of beetles. Annual Review of Ecology and Systematics 13: 261—290.

Посилання 
 Chrysomeloidea на сайті BioLib 
 Chrysomeloidea  на сайті Tree of Life  — 
 Атлас жуків Росії: надродина Chrysomeloidea 
 

Всеїдні жуки
Надряди тварин